Первая лига — название второго по силе, значимости и популярности дивизиона профессионального футбола в России.

До 2010 года включительно соревнования организовывались Профессиональной футбольной лигой и носили название Пе́рвый дивизио́н (до 1998 года — Пе́рвая ли́га). C 2011 года организовываются Футбольной национальной лигой.

В сезоне-2012/13 официальное название — «SUPRA-Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ», в сезонах 2015/16, 2016/17 и 2017/18 — «ФОНБЕТ-Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ». В сезонах 2018/19 — 2021/22 — «ОЛИМП — Первенство России по футболу среди команд клубов Футбольной национальной лиги». С июня 2022 года дивизиону было возвращено историческое название — Первая лига.

История 
Структура первого дивизиона неоднократно менялась. В 1992 году Первая лига состояла из трёх зон («Запад», «Центр» — по 18 команд, «Восток» — 16), победители которых непосредственно попадали в Высшую лигу. В 1993 году изменилось число команд в зонах «Запад» (22) и «Центр» (20), а также правила розыгрыша (победители зон получали право участия в переходном турнире с командами, занявшими 14—16-е места в Высшей лиге). В дальнейшем проводился единый турнир, изменялось лишь число команд (сезоны 1994—1999, 2003—2008, 2020/21 — 22, 2000, 2009, 2015/16—2019/20, 2021/22 — 20, 2001, 2002 и с сезона 2022/23 — 18, 2012/2013 — 17, 2013/14 — 19). В 1994 и с 1998 года в высший дивизион переходят две лучшие команды (в связи с расширением высшей лиги и последовавшим затем возврату к прежнему числу команд, в сезонах 1995 и 1996 в высшую лигу выходили по 3 команды, в а сезоне 1997 — одна). С сезона-2011/12 введены стыковые матчи за выход в Премьер-лигу (в сезонах 2019/20 и 2020/21 не проводились): по окончании регулярного сезона команды, занявшие 3-е и 4-е места, играют дома и на выезде против 14-й и 13-й команд Премьер-лиги, соответственно. Имелось 3 случая, когда клубы Премьер-лиги (ФК «Москва», «Сатурн» и «Амкар») прекращали выступление в высшем дивизионе не по спортивному принципу, и их заменяли «Алания» (2010, 3-е место в первом дивизионе-2009), «Краснодар» (2011, 5-е место в первом дивизионе-2010) и «Анжи» (2018, проиграл в стыковых матчах РФПЛ — ФНЛ 2017/18). Также были случаи, когда команда, по итогам сезона вылетавшая из высшего дивизиона, в турнир первого дивизиона (ФНЛ) не заявлялась: в 2015 году «Торпедо», а в 2019 году «Анжи» отправились в ПФЛ (второй дивизион), а в 2018 и 2021 годах «Тосно» и «Тамбов» прекратили существование.

Покидает турнир, переходя в нижестоящий дивизион 4 команды (с сезона 2020/21). В большинстве предыдущих сезонов вылетало 5 команд, при этом это число варьировалось: в 1994 и 2001—2002 годах — 3 команды, в 2008 году — 7 команд, по окончании сезона-1998 покидало лигу 5 команд, а ещё одна играла стыковые матчи с одним из победителей зон Второго дивизиона. В 2013—2015 годах в связи с недобором клубов и снятием некоторых команд вследствие финансовых проблем по ходу и окончанию первенства вылетало 3 команды.

За исключением сезонов 2001 и 2002, по 2011 год (включая первый этап сезона-2011/12) календарь турнира формировался по принципу спаренных матчей, согласно которому команды разбивались на пары (по территориально-географическому принципу с учётом логистики) и проводили по два матча подряд дома или на выезде (через два дня на третий), меняясь соперниками.

В 2016 году был изменён регламент, согласно которому, в случае отказа (или несоответствия требованиям, предъявляемым лигой) победителя группы Первенства ПФЛ повышаться в классе, а также в случае незаявки какого-то клуба на участие в первенстве, приоритетное право на выступление в ФНЛ получают команды, финиширующие в зоне вылета Первенства ФНЛ в порядке занятия мест в итоговой турнирной таблице. И только в случае их (или кого-то из них) отказа и при наличии вакансии другие команды Первенства ПФЛ (не победители зон) могут претендовать на переход в ФНЛ. Так, по окончании сезона-2017/18 ни одна из команд, участвовавших в Первенстве ФНЛ-2017/18, не вылетела в Первенство ПФЛ (а имевшуюся вакансию занял занявший 4-е место в группе Юг ПФЛ «Краснодар-2»). В сезоне 2021/22, согласно подкорректированному регламенту, приоритет на замену победителю группы второго дивизиона получает команда, занявшая 2-е место в этой группе.

За турниром закрепился саркастический слоган-мем «Лучшая лига мира».

Победители

Все участники первенства России среди команд первого дивизиона 
Всего с 1992 по 2023 год в соревнованиях первого дивизиона (ФНЛ) приняла участие 131 команда.

Достижения клубов

Суммарные показатели 

В таблице представлена сводная информация по результатам выступлений команд во всех чемпионатах ФНЛ, первого дивизиона, первой лиги России.

Примечания к таблице:

 У — количество участий в соревнованиях ФНЛ, первого дивизиона, первой лиги
 И — количество игр, сыгранных в матчах ФНЛ, первого дивизиона, первой лиги
 В — количество побед, одержанных в матчах ФНЛ, первого дивизиона, первой лиги
 Н — количество ничей в матчах ФНЛ, первого дивизиона, первой лиги
 П — количество поражений в матчах ФНЛ, первого дивизиона, первой лиги
 М — количество забитых и пропущенных мячей
 РМ — разница мячей
 О — очки, набранные в матчах ФНЛ, первого дивизиона, первой лиги. Указана сумма очков, набранных командой за всё время её участия с учётом той формулы, по которой они начислялись в соответствующем чемпионате (до 1995 года начислялось по 2 очка за победу, с 1995 — 3 очка за победу)
 О3 — очки по 3 бальной системе за победу. Очки за все матчи пересчитаны по формуле, использующейся в настоящее время: 3 очка за победу, 1 за ничью
 Жирным шрифтом выделены команды-участницы Первой лиги 2022/23
 † выделены клубы, которые прекратили своё существование

Рекорды, статистика и факты 
 Самый посещаемый матч за всю историю ФНЛ и российского первого дивизиона состоялся 6 мая 2018 года в Нижнем Новгороде. Игра 37-го тура сезона 2017/18 между нижегородским «Олимпийцем» и владивостокским «Луч-Энергия» на стадионе «Нижний Новгород» собрала 42 100 зрителей.
 Самым посещаемым туром за всю историю ФНЛ стал 37-й тур первенства 2017/18 годов, 10 игр которого посетило в общей сложности 98 118 зрителей (9811,8 в среднем за матч).
 Самая длительная серия побед (в 11 играх) в ФНЛ была установлена самарским клубом «Крылья Советов» в сезоне 2020/21.
 Самый быстрый гол в истории ФНЛ забил полузащитник «Краснодара-2» Рустам Халназаров, поразив ворота соперника в матче 36-го тура Первого дивизиона ФНЛ 2021/22 «Краснодар-2» — «Енисей» (7 мая 2022 года) на 9-й секунде.
 В сезоне 2020/21 нападающий клуба «Чертаново» Сергей Пиняев установил сразу два рекорда. 2 августа 2020 года он стал самым молодым автором голевой передачи в истории ФНЛ, а 12 августа он стал самым молодым автором гола. На момент обоих достижений Пиняеву ещё не было и 16-и лет.
 Рекордная сухая серия вратаря Евгения Конюхова из «Крыльев» в ФНЛ прервалась на 1448-й минуте.
 5 хет-триков за один сезон (2020/21) забил игрок самарского клуба «Крылья Советов» Иван Сергеев.
 13 апреля 2021 года впервые в истории ФНЛ главным арбитром матча была назначена женщина — Анастасия Пустовойтова.

Посещаемость

Голеадоры по сезонам 

Если учитывать первенства СССР в первой лиге, то абсолютный рекорд принадлежит Степану Юрчишину, забившему в турнире 1979 года за «Карпаты» (Львов) 42 мяча (среднее значение забитых голов в одной игре первенства — 1,00).

Топ-10 голеадоров по сезонам

Вратари. Рекордная сухая серия

Топ-3 команд, набравших максимум очков 
За всю историю турнира достичь рубежа в 100 очков удалось 3-м клубам.

Трансляции и освещение на ТВ 
В 1990-е годы некоторые матчи первой лиги из Санкт-Петербурга показывал «Петербург — Пятый канал».

12 мая 2000 года спутниковый телеканал «НТВ Плюс Футбол» показал матч «Торпедо-ЗИЛ» — «Спартак-Чукотка». В дальнейшем на спортивных телеканалах «НТВ-Плюс» организовывались прямые трансляции наиболее важных игр, выходили также регулярные обзоры матчей — раз в неделю и раз в месяц (2000-е годы), а осенью 2010 года «НТВ-Плюс» осуществил прямые трансляции 7 матчей «Жемчужины-Сочи», при этом расходы по организации трансляций брал на себя ФК «Жемчужина-Сочи».

В 2003 году федеральный ТК «Спорт» показал несколько матчей первого дивизиона. Он же выборочно организовывал в своём эфире прямые трансляции некоторых игр в 2007—2008 годах. В программе «Футбол России» эпизодически появлялись обзоры игр в 2005 и 2007 годах, на более постоянной основе — в 2008—2009 годах.

В 2007 году некоторые домашние матчи московского «Торпедо» показывал телеканал «ТВ Центр».

В 2010—2011 годах прямые трансляции матчей осуществлялись интернет-порталом Onedivision.ru, выходили также краткие обзоры игр с комментариями, матчи второго этапа сезона-2011/12 транслировались порталом SportLive. Также в сезонах 2011/12 и 2012/13 в соответствии с заключённым между Футбольной национальной лигой и ВГТРК контрактом в среднем по одному матчу из каждого тура в прямом эфире транслировал ТК «Россия-2».

В сезоне-2012/13 все матчи первенства были показаны телеканалом «Спорт 2» (с августа 2012 года стал называться «Спорт»), он же в сезоне-2011/12 транслировал некоторые матчи помимо показанных на «России-2», а в 2013 году в его эфире выходили выпуски программы «География ФНЛ» о городах и командах-участницах турнира (параллельно они выкладывались также на YouTube-канале ФНЛ).

С сезона 2013/14 медиа-права ФНЛ были приобретены компанией TeleSport. Количество матчей, трансляция которых вследствие шероховатостей на предмет договорённостей с ВГТРК была временно приостановлена, на телеканале «Спорт» было уменьшено с отдачей приоритета интернет-трансляциям и региональным телекомпаниям, транслирующим матчи своих команд. С сезона 2016/17 матчи стали показываться на телеканале «Матч! Наш Спорт» (по два матча из тура), в сезоне-2016/17 канал показал все домашние матчи московского «Динамо». В соответствии с индивидуальными соглашениями лиги с клубами («Динамо» Москва — длительность и звуковое сопровождение отличалось от трансляций «Матч! Наш Спорт», «Арсенал» Тула) осуществлялись прямые трансляции домашних матчей на YouTube-каналах клубов. В течение двух лет также выходили обзоры каждых двух туров — «дневники» ( выкладывались на YouTube-канале ФНЛ). Выбор матчей (городов) для телевизионных трансляций зачастую обуславливался техническими моментами, поэтому матчи лидеров порой предпочитались показу других игр.

В интернете со второй половины 2012 года трансляции перешли на медиа-портал Sportbox.ru, который с 14-го тура сезона-2013/14 стал показывать все матчи первенства (трансляции были доступны только на территории России). В сезоне-2017/18 картинка также дублировалась (выводясь с несколько другим качеством) на сайте ФНЛ, а картинка матчей, показывавшихся на телеканале «Матч! Наш Спорт» — на сайте «Матч ТВ».

В 2018 году ФНЛ заключила договор с Яндексом и компанией InStat — с сезона-2018/19 все матчи транслируются на Яндекс.Эфире (с августа 2021 года — на Яндекс.Спорте). В июле 2019 года стало известно о продлении соглашения с Яндексом на 3 года. В июле 2020 года между ФНЛ и видео-платформой Sportrecs.com было заключено соглашение для показа игр за пределами России. В марте 2021 года к договору подключился мультиплатформенный оператор «Триколор», с октября 2021 года матчи доступны также на «Смарт ТВ» в приложении сайта kinopoisk.ru по подписке.

Изредка центральные события ФНЛ освещаются в новостных выпусках федеральных телеканалов.

17 февраля 2022 года было объявлено о том, что телеканал «Матч ТВ» стал эксклюзивным вещателем первенства: соглашение расчитано на сезоны 2022/23, 2023/24 и 2024/25 и включает в себя прямые трансляции матчей на каналах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер», а также сайтах matchtv.ru (и в приложении «Смарт ТВ» Кинопоиска), sportbox.ru и Rutube, и создание еженедельной обзорной программы в эфире «Матч Премьер».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ФНЛ 
 Первенство России по футболу — Первый дивизион

Россия